Ровки — название населённых пунктов:

Россия 
 Ровки — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Ровки — микрорайон города Чехов Московской области, ранее - село Ровки.

Украина 
 Ровки — село в Славутском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Ровки 1-е
 Ровки 2-е